Чемпіонат Косова з футболу 2019—2020 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Косова. Чемпіоном стала Дріта.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 5 червня 2020 року.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати 
1-22 тури

23-33 тури

Лідери чемпіонату

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу Косова 
 Суперліга Косова на soccerway 
 Чемпіонат Косова на borozani

2020
Косово
Косово